Александр Петрович Борисов:
 Борисов, Александр Петрович (1925 — ?) — полный кавалер ордена Славы, гвардии сержант.
 Борисов, Александр Петрович (1921—1985) — советский военачальник, генерал-полковник. Борисов, Александр Петрович (Воронеж) — воронежский городской голова в 1840—1843 годах